Sese steht für:
 Sese (Pantelleria), eine Art prähistorischer Bauten auf der italienischen Insel Pantelleria 
 Zeze (Zither), auch Sese, eine Gruppe von Stabzithern in Ostafrika
 Sesebi, ein Dorf im Sudan und eine historische Stadt in der Nähe dieses Dorfes
 Sese (Berg), ein Berg in der Nähe dieses Dorfes 
 eine Inselgruppe im Viktoriasee

Sese oder Sesé ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroto Sese (* 1999), japanischer Fußballspieler
 María Teresa Sesé (1917–2019), spanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Seese
 Zeze